

Prénom 
Akaki est un prénom masculin géorgien.

Toponyme 

 Akáki, village du district de Nicosie où a été mise au jour la mosaïque d'Akáki, et à proximité duquel se trouve le château d'Akáki.

 Akaki, woreda de la région Oromia, limitrophe d'Addis-Abeba ;
 Akaki Kality, ou Akaki Kaliti, district sud d'Addis-Abeba.

 l', affluent de l'Awash qui passe par Addis-Abeba.

Voir aussi